Alfred Bardey (1854-1934), négociant et explorateur français
 Jeanne Bardey (1872-1954), sculptrice, graveuse et artiste peintre française ;
 Louis Bardey (1851-1915), dessinateur décoratif